Cambara, een houtsoort uit Zuid-Amerika.
 Cambará, een gemeente in Brazilië.
 Cambará do Sul, een gemeente in Brazilië.